El Palmarcito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Palmarcito, Pijijiapan, 
 El Palmarcito, Siltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar